Druckwerk bezeichnet:

 Druckerzeugnis
 eine Fabrik, in der Druckerzeugnisse hergestellt werden (Bayern, Österreich, Schweiz), auch Druckerei genannt
 Druckwerk (Druckmaschine), Einheit einer Druckmaschine
 Baugruppe in einer Schreibmaschine bzw. Tisch-Drucker, z. B. in einem Fotodrucker oder Kontoauszugsdrucker
 Baugruppe in Blechblasinstrumenten, z. B.: das „Kölner Druckwerk“ von Friedrich Adolf Schmidt
 Druckwerk als Element einer Pumpe, z. B.: Wasserpumpe

Siehe auch